Municipio de Napoleon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Napoleon (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Napoleon (condado de Henry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Henry.